Ма́слов — російське прізвище.

Жінки 
 Маслова Людмила Валентинівна —директор Донецького обласного центру з профілактики та боротьби із СНІДом, відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Маслова Ніна Іванівна (нар. 1949) — майстер спорту СРСР з кульової стрільби, заслужений тренер України по кульовій стрільбі (1997).
 Маслова Ніна Костянтинівна (нар. 1946) — радянська і російська кіноактриса. Заслужена артистка Росії (2006).
 Маслова Ольга Олександрівна (нар. 1986) — українська вчена у галузі клітинної біології.

Чоловіки 
 Маслов Анатолій Олександрович (* 1958) — кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економічної теорії та історії економічної думки» Київського університету ім. Шевченка
 Маслов Андрій Вікторович (1987—2018) — колишній український футболіст та військовий, учасник війни на сході України.
 Маслов Андрій Миколайович (* 1977) — український футболіст
 Маслов Валентин Іванович (* 1937) — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу університету менеджменту освіти АПН України
 Маслов Валерій Павлович — радянський спортсмен. Заслужений майстер спорту СРСР, восьмиразовий чемпіон світу.
 Маслов Василь Іванович (* 1885 — † 1959) — український літературознавець, етнограф, історик літератури
 Маслов Василь Павлович (* близько 1841 — † 1880) — український письменник, біограф Т. Г. Шевченка.
 Маслов Василь Пилипович (1922—1987) — доктор юридичних наук, професор, ректор Харківського юридичного інституту.
 Маслов Віктор Олегович (1968—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Маслов Віктор Олександрович (* 1910 — † 1977) — радянський футболіст — півзахисник, тренер «Динамо» (Київ).
 Маслов Володимир Андрійович (* 1925) — радянський вчений в галузі технології коньячного виробництва.
 Маслов Володимир Єлисейович (1933—2007) — заслужений працівник освіти України, професор, відмінник освіти України, ректор, почесний громадянин Кременчука.
 Маслов Денис В'ячеславович (1983) — український юрист, депутат Верховної ради IX скликання від партії «Слуга народу».
 Маслов Іван Сергійович (Схиархімандрит Іоанн; 1932—1991) — священнослужитель Російської православної церкви, схиархімандрит, один з останніх глинських старців, духовний письменник.
 Маслов Микола Васильович (* 1880 — † 1942) — український громадський діяч і політик, юрист, сенатор Другої Речі Посполитої, батько Маслова Леоніда Миколайовича.
 Маслов Микола Васильович (військовий) (1902—1944) — Герой Радянського Союзу, загинув в боях на території Західної України.
 Маслов Леонід Миколайович (* 1909 — † 1943) — український інженер-архітектор, визначний дослідник архітектури Західної Волині
 Маслов Леонід Клавдійович (* 1967) — український юрист, громадський та політичний діяч, військовий, учасник АТО.
 Маслов-Лисичкін Олег Георгійович (* 1944) — український кінооператор
 Маслов Олександр Миколайович — солдат резерву Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Маслов Олексій Федорович (1953—2022) — російський військовий, головнокомандувач Сухопутних військ Збройних сил Росії (2004—2008)
 Маслов Сергій Іванович (* 1880 — † 1957) — український літературознавець, книгознавець, історик літератури і педагог, член-кореспондент АН УРСР
 Маслов Юрій Сергійович (* 1914 — † 1990) — радянський лінгвіст, доктор філологічних наук, професор
 Маслов-Стокоз Василь (1866—1918) — український письменник, публіцист, перекладач, історик літератури.
 Абрахам Маслоу (1908—1970) — видатний американський психолог українського єврейського походження, засновник гуманістичної психології.

Див. також 
 Масалов
 Масловський

Примітки 

Російські прізвища